Revolution Radio – album dei Califfo De Luxe del 2010
 Revolution Radio – album dei Green Day del 2016
 Revolution Radio – singolo dei Green Day del 2017